L'Affaire Protheroe () est un roman policier d'Agatha Christie publié en 1930, qui a connu plusieurs adaptations :
 L'Affaire Protheroe (), pièce de théâtre de Moie Charles et Barbara Toy de 1943 ;
 L'Affaire Protheroe (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One diffusé en 1986 ;
 L'Affaire Protheroe, bande dessinée française de la collection Agatha Christie de Norma (scénario et dessin) publié en 2005.
 L'Affaire Protheroe, épisode 14 de la saison 2 de la série Les petits meurtres d'Agatha Christie diffusé le   sur France 2.

Voir aussi